Yukon folyó Kanadában és Alaszkában
 Yukon Kanada egyik territóriuma
 Yukon település az USA Oklahoma államában